Bittins ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bittins (1909–1970), deutscher Filmproduzent, Herstellungs- und Produktionsleiter
 Michael Bittins (* 1941), deutscher Filmproduktionsleiter und Filmproduzent